Список незалежних держав і залежних територій за їхніми найвищими вершинами над рівнем моря в порядку убування.

Міжнародно визнані країни

Невизнані і частково визнані країни

Залежні території

Галерея

Див. також 
 Список островів за висотою

Примітки 

Списки країн
Списки гір